Мнема може да се отнася за:
 Мнема (митология), муза от древногръцката митология
 Мнема (спътник), естествен спътник на Юпитер